Кураш (также курес, курэш, кураш, куряш, корэш) — традиционный вид борьбы у тюркских народов.

Название происходит от русификации соответствующих названий борьбы в национальных языках (в которых это слово является полным синонимом русского слова «борьба»), к примеру: , , , , , хак. кӱрес и т.д. путём замены отсутствующих в русском языке букв ө, ә, ү и изменения некоторых согласных более близким к грамматике русского языка.

У башкир, татар и чувашей представляет собой борьбу на полотенцах, закидываемых на пояс противника, и является важным элементом национальных праздников — сабантуя, джиена и акатуя. В 2016 году ЮНЕСКО, отметив влияние на укрепление отношений между общинами, основанных на принципах толерантности, доброй воли и солидарности, внесла курес в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

История 

Время появления борьбы куреш точно не известно. Состязания устраивались по праздникам, во время свадеб, больших торгов. Куреш — самостоятельный вид спорта и способ физической подготовки.

С 1948 года проводятся чемпионаты Башкирской АССР по борьбе куреш. С 1960 года проводятся чемпионаты Татарской АССР по борьбе куреш и республиканское первенство, впоследствии образована Федерация национальной спортивной борьбы «Татарча куряш» ТАССР.

В 1970 году Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР утвердил звание «Мастер спорта по национальным видам спорта РСФСР».

В начале 1980-х годов Комил Юсупов, известный борец куреша, дзюдо и самбо, и один из самых рьяных активистов возрождения куреша, начал исследования по изучению наследия узбекской борьбы, цель которых заключалась в разработке новых универсальных правил данного вида спорта, которые отвечали бы международным стандартам. В начале 1990-х в Узбекистане начали активное возрождение этой борьбы. В разных районах Узбекистана были свои правила.

6 сентября 1998 года в Ташкенте с участием представителей 28 стран Азии, Африки и Европы была создана Международная Ассоциация Кураш.

В маe 1999 года в Ташкенте был проведён I чемпионат мира по курешу.

Дата 24 января 2003 года стала исторической для борьбы куреш. На 22-й Генеральной Ассамблее Олимпийского Совета Азии куреш был признан в качестве официального вида спорта со стороны этого континентального подразделения Международного Олимпийского Комитета, и стало возможным включение его в программу Азиатских игр — континентальной модели Олимпийских Игр. В декабре 2006 года в Дохе (Катар) прошли 15-е летние Азиатские игры. В них впервые в истории состоялись показательные соревнования по курешу. В 2009 году официальные соревнования по курешу прошли в программах сразу двух Азиатских игр — 1-х Азиатских Игр по боевым искусствам (Бангкок, Таиланд) и 3-х Азиатских игр в закрытых помещениях (Ханой, Вьетнам).

В 2002 году Ассоциация учредила свою высшую награду — «Золотой Орден МАК». Он вручается лидерам стран, видным политическим и общественным деятелям, знаменитостям, за их вклад в дело международного развития Кураша. Решение о награждении принимается Исполкомом МАК. Первый орден был вручён в 2002 году Президенту Узбекистана Исламу Каримову. В 2004 году вторым орденом была награждена лидер Индийского Национального Конгресса Соня Ганди.

В 2007 году в столице Башкортостана — в г. Уфе проводился VI чемпионат мира по борьбе куреш.

К началу 2008 года членами Международной Ассоциации Куреш являются национальные федерации из 102 стран Азии, Африки, Европы, Пан Америки и Океании. На 9-м Заседании Конгресса IKA, прошедшего перед Пятым Чемпионатом мира по Кураш среди молодёжи 12-17 ноября в Стамбуле, Турция ещё 12 стран присоединились к мировому движению IKA. В конце 2008 года количество стран — членов IKA составляет 114 стран.

В 2010 году в г. Казань республики Татарстан прошёл чемпионат мира по борьбе куреш. Куреш включён в программу проводимой в Казани Летней Универсиады 2013 года.

Казахский курес

Правила 
В корэш (Ферганский вариант борьбы) борются в стойке стоя и согласно принятым правилам. Броски, проведённые в стойке, оцениваются судьями. При равных оценках победа присуждается по последней оценке. В случае, когда участник (участница) имеет оценку и наказание, преимущество имеет оценка. Соревнования проводятся по олимпийской системе без утешительных схваток. 

В Татарстане правила борьбы «корэш» были разработаны при активном участии Федерации корэш России.

Продолжительность схватки 
 мужчины — 4 минуты чистого времени
 подростки и спортсмены старше 35 лет — 3 минуты чистого времени
 дети, женщины и спортсмены старше 56 лет — 2 минуты чистого времени.

Различия 
Основное отличие керешу: у чувашей и казахов поясная борьба сопровождается активной борьбой ног.
У башкир и татар борьба на кушаках, полотенцах не включает борьбу ногами. Основатели татарской национальной борьбы Рашид Азизов, Асхат Шайхутдинов и другие сформулировали соответствующие правила в соответствии с существовавшей традицией. Азизов хотел, чтобы мастера татарской борьбы корэш были сильны и в классической борьбе, потому их национальный вид спорта ориентирован на классику.

 В Башкортостане борцов называют «батыр» и «көрәшсе».
 В Узбекистане борцов-курашистов называют «ботир», «баходир» и «пахлавон» и «полвон»
 В Киргизии борцов называют «күрөшчү», «балбан».
 В Казахстане борцов называют «батыр», «балуан», «баһадыр», «күресші», «күрескер»,

Знаменитые курашисты 
  Мусин, Булат Маратович — обладатель Кубка мира по корэш 2017 года
  Акчурин, Радиф Галеевич — чемпион мира 2010 года в категории до 100 кг
  Юсупов, Харис Мунасипович — мастер спорта РСФСР по национальной борьбе куреш (1960), первый чемпион РСФСР по борьбе куреш.
  Ыстыбаев, Бейбит — чемпион мира 2008 года в категории 90 кг.
  Нугымаров, Айбек — чемпион мира 2008 года и 2010 года в категории выше 100 кг.
  Улан Рыскул — первый обладатель титула звание «Казахстанский барс» в 2011 году в абсолютной весовой категории.
  Тангриев, Абдулло — Мастер спорта международного класса по дзюдо и борьбе куреш, чемпион мира по борьбе кураш 2005 года.

См. также 
 Борьба на поясах

Примечания

Литература 
 Султангареева Р. А. Башкирский народный куреш. Китап (издательство). Уфа 2009 ISBN 978-5-295-04925-5
 Хабибуллин, Ильгам Зульфарович. Национальная борьба курэш как элемент традиционной физической культуры башкирского народа : диссертация … кандидата исторических наук : 07.00.07 / Хабибуллин Ильгам Зульфарович; [Место защиты: Удмурт. гос. ун-т]. — Уфа, 2008. — 227 с. : ил.

Ссылки 

 Правила вида спорта «Корэш», утверждены Приказом Минспорта России от 14 октября 2013 г. № 796.
Официальный сайт Федерация Корэш России
 Официальная группа Вконтакте

Единоборства
Киргизские национальные виды спорта
Казахские национальные виды спорта
Узбекские национальные виды спорта
Башкирские национальные виды спорта
Татарские национальные виды спорта
Чувашские национальные виды спорта
Виды спорта в Киргизии
Национальные виды борьбы
Боевые единоборства
Боевые искусства Азии
Всемирные игры кочевников